Westendorf er navnet på følgende geografiske objekter:
 Westendorf (Tyrol) − en kommune i Tyrol i Østrig
 Westendorf (Landkreis Augsburg) − en kommune i Landkreis Augsburg i Bayern
 Westendorf (Allgäu) − en kommune i Landkreis Ostallgäu i Bayern